Lebu puede referirse a:

 Lebu, ciudad capital de la provincia de Arauco (Chile);
 Lebu, cráter de impacto en el planeta Marte situado a -20.5° Norte (hemisferio Sur) y -19.5° Oeste;

Enlaces externos